Parcani est un toponyme qui peut désigner :
Parcani, village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Prozor-Rama, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Parcani, village de Serbie situé dans la municipalité de Sopot et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Parcani, village de Transnistrie.